Ce nom est associé à la fois à :
 Paphos, personnage de la mythologie grecque ;
 Paphos, la ville qu'il fonda à Chypre selon la légende ;
 la municipalité de Paphos (division administrative) ;
 le district de Paphos dont la ville est le chef-lieu.